Les élections législatives françaises de 2007 se déroulent les 10 et . Dans le département des Bouches-du-Rhône, seize députés sont à élire dans le cadre de seize circonscriptions.

Élus

Résultats

Analyse 
Le rapport de force reste identique à celui de 2002 et très favorable à la droite, qui détient 12 circonscriptions contre 4 à la gauche à l'issue du second tour. Au-delà de cette apparente stabilité, chacune des deux coalitions a gagné une circonscription au détriment du camp adverse. Dans la 8 circonscription (Marseille–Nord-Est), l'UMP Valérie Boyer arrache le siège détenu par la famille Masse : en 2002 le socialiste Christophe Masse y avait succédé à son père au terme d'une triangulaire incluant le FN. En revanche, dans le secteur d'Arles le président PS du conseil régional et ancien Garde des sceaux Michel Vauzelle prend sa revanche sur l'UMP Roland Chassain qui l'avait battu de justesse cinq ans auparavant. 

Les autres traits marquants de ce scrutin sont les reculs enregistrés par le PCF et le FN. En effet, les communistes perdent un des deux sièges qu'ils avaient su préserver jusqu'ici : celui de la 4 circonscription (Marseille–Nord-Est) où le sortant Frédéric Dutoit est éliminé au premier tour au profit du socialiste Henri Jibrayel. Le FN perd lui aussi du terrain puisqu'il ne peut maintenir aucun candidat au second tour. Le siphonage des électeurs d'extrême-droite par la droite parlementaire permet l'élection au premier tour des UMP Dominique Tian à Marseille–Sud-Ouest, Guy Teissier à Marseille–Sud-Est, Bernard Deflesselles dans la circonscription de La Ciotat, et Eric Diard dans celle de Marignane.

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives des Bouches-du-Rhône
 Liste des députés des Bouches-du-Rhône
 Élections législatives françaises de 2007

Notes et références

Notes

Références 

Bouches-du-Rhône
Législatives, 2007